

Wydarzenia 

 Gelon został tyranem Syrakuz.

Urodzili się 
 Herodot, grecki historyk.

Zmarli 
 Spurius Cassius, konsul rzymski.